Натуральне число 74
 74 рік до нашої ери
 74 рік нашої ери